Le grizzly est une espèce d'ours d'Amérique du Nord.

Son nom désigne aussi :

Équipes sportives 
 EHC Wolfsburg Grizzly Adams : club allemand de hockey sur glace professionnel ;
 Grizzlies de Memphis : équipe professionnelle de basket-ball de la NBA ;
  : nom de deux équipes professionnelles de hockey sur glace ;
 Montana Grizzlies : club omnisports de l'Université du Montana;
 Les Grizzlys de Liège : équipe féminine de hockey sur glace (Belgique) ;
 Fresno Grizzlies : équipe de baseball ;
 Ansbach Grizzlies : club allemand de football américain ;
Grizzlys de Saint-Laurent-de-la-Salanque : club français de football américain ;
Les Grizzly de Limoux XIII : club français de rugby à XIII.

Œuvres de fiction 
 Grizzly Man : film de Werner Herzog sorti en 2005 ;
 Grizzly Park : film d'horreur sorti en 2008 ;
 Grizzly, le monstre de la forêt : film d'horreur de William Girdler sorti en 1976 ;
 Le Grizzly (Grizzly King) : roman de James Oliver Curwood (1916), adapté par Jean-Jacques Annaud sous le titre L'Ours
 Grizzlis : documentaire animalier de Disneynature sorti en 2014 ;

Personnages de fiction 
 Grizzly : quatre personnages différents apparaissant dans des bandes dessinées de Marvel ;

Musique 

 Grizzly Bear : groupe américain de rock-folk expérimental
 Grizzly (ça c'est vraiment moi) : album de Louis Bertignac (2011)

Surnoms 
 James « Grizzly » Adams : trappeur américain dont la vie a inspiré le film The Life and Times of Grizzly Adams ;
 Mama Grizzly : surnom que s'est donné Sarah Palin pendant la campagne électorale législative américaine en 2010 ;
 Grizzly Smith : surnom d'Aurelian Smith, lutteur professionnel américain (1932-2010) ;
 Le Grizzly: Surnom donné à Guy Fréquelin durant sa carrière en tant que pilote de rallye ;

Toponymes 
 Grizzly Peak (Californie) : communauté non incorporée du comté d'El Dorado (Californie), à  d'altitude ;
 Pic Grizzly (Antarctique) : sommet de l'Antarctique ( d'altitude) ;
 Mont Grizzly (Montana) : sommet du Montana, dans le parc national de Glacier () ;
 Grizzly Falls : cascade de Californie.

Divers 
 Grizzly River Run : attraction du parc Disney California Adventure ;
 Beechcraft XA-38 Grizzly : avion bimoteur de guerre américain ;
 KMW Grizzly : véhicule blindé de l'armée allemande;
 Grizzly I cruiser : tank de l'armée canadienne, en service à partir de 1943 ;
 LAR Grizzly Win Mag : pistolet semi-automatique;
 Grizzly Giant : surnom d'un séquoia du parc national de Yosemite, âgé de 2400 ans et haut de  ;
 Grizzly (tabac) : marque américaine de tabac à mâcher.
 Grizzly : un composant du serveur web Glassfish.